Plaats in Indonesië
 Adiwarno (Buayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Adiwarno (Selomerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java